Акыста́у () — упразднённый посёлок из Чуракаевского сельсовета в Альшеевском районе Башкортостана.

География 
Находился на реке Буласово у горы Акыстау. от назв.

История 
Название восходит к г. Акыҫтау (Акыҫ личн. им. и тay Тора’) (Русско-башкирский словарь-справочник названий населенных пунктов Республики Башкортостан. - Уфа: Китап, 2001.- 320 с. С. 26).

Как указывает А.З.Асфандияров, выселок Акыстау не был учтен переписями ни в 1920, ни в 1925 гг. (История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. Уфа: Китап, 2009. — 744 с. ISBN 978-5-295-04683-4)

Упразднен в 2005 году.

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з постановил:
ст. 4. Упразднить следующие населенные пункты:

1) в Альшеевском районе:

а) поселок Акыстау Чуракаевского сельсовета;

Население 
на 1 января 1969 года проживали 150 человек, преобладающая национальность - башкиры.

Население на 1 января 2002 года составляло 0 человек.

Географическое положение 
Расстояние до :
 районного центра (Раевский): 19 км,
 центра сельсовета (Чуракаево): 5 км,
 ближайшей железнодорожной станции (Шафраново): 9 км.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Альшеевского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году